Recanati est un nom propre d'origine italienne qui peut faire référence à :

Toponymes 

 Recanati, commune italienne de la province de Macerata ;
 Porto Recanati, commune italienne de la province de Macerata.

Patronymes 

 François Recanati, philosophe français du langage (1952-) ;
 Girolamo Recanati Capodiferro, cardinal italien (1502-1559) ;
 Giacomo da Recanati, peintre italien (1412-1466) ;
 Giusto Recanati, cardinal italien (1789-1861) ;
 Menahem Recanati, rabbin et kabbaliste italien (1223–1290) ;
 Michel Recanati, militant trotskiste (1948-1978).

 Recanati, famille patricienne de Venise.